Ghanzi (manchmal auch Ghantsi geschrieben) ist ein Distrikt in Botswana. Er ist 117.910 km² groß und zählt 43.370 Einwohner (laut Volkszählung 2011).

Der Distrikt befindet sich im Westen des Landes, grenzt an Namibia und umfasst auch einen großen Teil des Landesinneren. Die östliche Hälfte besteht größtenteils aus dem Central Kalahari Game Reserve. Der Sitz der Verwaltung befindet sich in Ghanzi.

Der Ghanzi-Chobe Fold Belt ist ein rund 140 Kilometer breiter Gürtel aus metavulkanischem Gestein im Westen und Norden Botswanas, der zum Kalahari Copper Belt gehört.

Klimatabelle

Einzelnachweise 

Distrikt in Botswana